Иксанова — деревня, входящая в состав Усть-Багарякского сельского поселения Кунашакского района Челябинской области.

Деревня упоминается в источниках с 1765 года.

География 
Расположена в северо-восточной части района, на юго-запада берег болота (старого заросшего озера) Большой Акчакул. Расстояние до Кунашака — 79 км.

Население

Улицы 
 Маянская улица
 Новая улица
 Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района